Првенство Србије у сезони 2008/09. је треће такмичење организовано под овим именом од стране Ватерполо савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен ватерполо такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва Б лига Србије. У односу на сезону 2007/08. у овој се уместо ВК Црвена звезда такмичи обреновачки ВК ТЕНТ.

Клубови у сезони 2008/09.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 резултати на srbijasport.net

Прва А лига Србије у ватерполу
Ватерполо у 2008.
Ватерполо у 2009.